Никола́й Щу́кин
 Щукин, Николай Васильевич (род. 1953) — советский и бельгийский коллекционер, галерист.
 Щукин, Николай Леонидович (1848—1924) — русский учёный в области железнодорожного транспорта.
 Щукин, Николай Митрофанович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Щукин, Николай Николаевич (1924—1999) — русский советский эстрадный певец.
 Щукин, Николай Осипович (1916 — после 1985) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
  Примечания